Paola, olasz város Cosenza megyében
Paola, máltai település
Paola, kansasi megyeszékhely